Wolframfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Wolfram und Fluor:

 Wolfram(IV)-fluorid, WF4
 Wolfram(V)-fluorid, WF5
 Wolfram(VI)-fluorid, WF6